Лид-менеджмент () — это термин, используемый в теории бизнеса для описания методов, систем и практик, которые разрабатываются для привлечения новых потенциальных клиентов как правило с использованием различных маркетинговых технологий. 

Лид в интернет-маркетинге (с англ. lead - вести, приводить) — это акт регистрации в ответ на предложение рекламодателя, содержащий контактную информацию и в некоторых случаях демографическую информацию. Есть два типа лидов — потребительские лиды и целевые лиды. С точки зрения заказчика интернет-продвижения, лид — это «потенциальный клиент или потребитель услуги», и именно количеством привлеченных лидов как правило оценивают эффективность рекламной кампании в интернете.

Потребительские лиды генерируются на основе демографических критериев, таких как кредитоспособность, доход, возраст, индекс рыночной концентрации и т. п. Эти лиды часто перепродаются разным рекламодателям. Потребительские лиды обычно развиваются с помощью телефонных звонков менеджеров по продажам. Подобные лиды как правило используются только в ипотеке, страховании и финансовой отрасли.

Целевые лиды — особые лиды, сгенерированные для уникального предложения рекламодателя. В отличие от потребительских лидов целевые лиды могут быть проданы только рекламодателю, на чье предложение откликнулся покупатель. Из-за того, что прозрачность — необходимое условие генерирования целевых лидов, кампании по генерированию таких лидов могут быть оптимизированы, проверяя достоверность их источников.

Также лиды, в зависимости от готовности совершить покупку, делятся на горячие, теплые и холодные.

Холодные лиды - это люди, которые, несмотря на знакомство с компанией, еще очень далеки от совершения покупки.

Теплые лиды - это люди, которые раздумывают над деталями предложения. 

Горячие лиды(по-другому еще качественные) - люди, которые готовы совершить покупку товара. На сайте они ищут страницу оплаты или контакты.

Генерация лидов — маркетинговый термин, который обозначает создание или генерацию интереса или запроса со стороны потенциального потребителя по отношению к определенным продуктам или услугам. Лиды могут быть сгенерированы для разных целей — создание списка, приобретение списка электронных информационных писем или для привлечения покупателей. Генерация лидов рассчитывается по формуле расчета Cost Per Action — цены за действие.

Примечания

Литература 
Lead Generation for the Complex Sale (ISBN 0-07-145897-2)
Managing Sales Leads: How To Turn Every Prospect Into A Customer (ISBN 978-0-8442-3599-8)
Managing Sales Leads: Turning Cold Prospects Into Hot Customers (ISBN 0-324-20546-5) (ISBN 978-0-324-20546-6)
Sales & Marketing 365 (ISBN 0-9704515-5-5)
Shopper, Buyer, and Consumer Behavior (ISBN 1-931442-08-8)
Sales Lead Management Association

Маркетинг